Трка на 60 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је  18. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранила Миријел Ауре из Обале Слоноваче.

Земље учеснице 
Учествовале су 47 такмичарке из 38 земља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 

Рекорди у трци на 60 метара за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичарки на 60 метара у дворани пре почетка првенства (18. марта 2022), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у шест група. За финале су се пласирале по 3 победнице група (КВ) и 6 према постигнутим резултатима (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирале прве 2 из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 20:52.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани